Łyżwiarstwo figurowe na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 – soliści – rywalizacja w jednej z konkurencji łyżwiarstwa figurowego – jeździe indywidualnej mężczyzn (soliści) rozgrywanej na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 odbyła się 16 i 17 lutego w hali Gangneung Ice Arena.

Yuzuru Hanyū zdobywając złoty medal podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu obronił tytuł mistrza olimpijskiego z Soczi i stał się pierwszym łyżwiarzem od czasów Richarda Button w 1952 roku, który tego dokonał. Drugie miejsce w rywalizacji solistów zajął jego rodak Shōma Uno, zaś trzecie Hiszpan Javier Fernández. Fernández zdobywając brązowy medal stał się pierwszym hiszpańskim łyżwiarzem figurowym, który stanął na podium zimowych igrzysk olimpijskich.

Rekordy świata 
W tabeli przedstawiono rekordy świata w konkurencji solistów przed rozpoczęciem zawodów olimpijskich:

Kwalifikacje 

Poszczególne reprezentacje mogły zdobyć kwalifikacje olimpijskie w poszczególnych konkurencjach, w tym w konkurencji solistów, podczas dwóch zawodów. Pierwszą możliwością kwalifikacji były mistrzostwa świata 2017, podczas których obsadzono 24 z 30 miejsc. Pozostałe kwalifikacje wyłoniono podczas zawodów Nebelhorn Trophy 2017.

Terminarz

Wyniki

Program krótki

Program dowolny

Klasyfikacja końcowa

Przypisy 

Łyżwiarstwo figurowe na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018